A Seleção Brasileira de Futebol participou de 17 jogos (oito pelas eliminatórias, cinco pela Copa das Confederações de 2009 e quatro amistosos) em 2009. Foram quatorze vitórias, dois empates e uma derrota com 38 gols marcados e doze sofridos. pele foi o artlheiro da equipe com 10 gols na temporada luis fabiano segundo e nilmar terceiro

Na parte disciplinar foram 31 cartões amarelos e três expulsões - Luís Fabiano, após receber o segundo amarelo, Felipe Melo e Miranda. A seleção recebeu o Troféu FIFA Fair Play na Copa das Confederações.

Após a vitória sobre a Argentina em 5 de setembro, a seleção garantiu, com três rodadas de antecipação, a vaga na Copa da África do Sul de 2010. A Colômbia e o Equador, ambos com 20 pontos, não tinham mais chances de alcançar o Brasil, que estava com 30 pontos e restavam apenas três partidas.


Jogadores
O Brasil jogou com os seguintes jogadores nesta temporada:

Jogos

Amistosos
Esses são os jogos amistosos:

Copa das Confederações
Esses são os jogos da Copa das Confederações de 2009:

Primeira fase (grupo B)

Semifinais

Final

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2010
Esses são os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2010:

Décima primeira rodada

Décima segunda rodada

Décima terceira rodada

Décima quarta rodada

Décima quinta rodada

Décima sexta rodada

Décima sétima rodada

Décima oitava rodada

Ver também
Seleção Brasileira de Futebol
Copa das Confederações de 2009

Ligações externas 
 

Futebol de 2009 no Brasil
2009